Ци Гуанпу (; ) — китайский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике. Двукратный чемпион мира (2013 и 2015), двукратный обладатель Кубка мира в акробатике (2010/11 и 2016/17), победитель 14 этапов Кубка мира.

Биография 
Начал заниматься спортом в 10-летнем возрасте в Чанчуне. На международной арене дебютировал в 2009 году на этапах Кубка мира.

Учился в Шэньянском университете.

Зимние Олимпийские игры 
 2010 Ванкувер — 7-е место
 2014 Сочи — 4-е место
 2018 Пхёнчхан — 7-е место
 2022 Пекин — золото в личной акробатике и серебро в смешанных командах

Победы на этапах Кубка мира в акробатике (14)

Примечания

Ссылки 
 
 

Фристайлисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу